Brachystegia luishiensis De Wild., 1928 è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Distribuzione e habitat
La specie è endemica delle foreste di miombo della Repubblica Democratica del Congo .

Note

Collegamenti esterni
Brachystegia luishiensis IPNI Database
Brachystegia luishiensis ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae